Ţāleqān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dāngī-ye Akbarābād, ort, Lorestan, 
 Shahrestān-e Ţāleqān, kommun, Alborz, 

Robotskapade Iranförgreningar